Blachère bezeichnet:

 Louise Blachère (* 1989), französische Schauspielerin
 Régis Blachère (1900–1973), französischer Orientalist